La Dinastía de León mandó en el Imperio romano de Oriente de 457 a 518 (y algunas partes del Imperio romano de Occidente de 474 a 480)

Los emperadores de la casa fueron:
 León I o León I el Tracio (401-474, emperador de 457 - 474)
 León II (467 - 474, emperador en el 474) nieto de León I , hijo de Zenón. 
 Zenón (425 - 491, emperador 474 - 475) yerno de León I; isaurio
 Basilisco (emperador) ( ? - 477, emperador 475 - 476); usurpador; cuñado de León I. 
 Zenón (476 - 491) - Restaurado en el trono.
 Anastasio I (430 - 518, emperador 491 - 518) yerno de León I, elevado al purpurado por selección de la viuda de Zenón, Ariadna.

Otros miembros de la dinastía fueron:
 Elia Verina, esposa de León I y hermana de Basilisco. 
 Elia Ariadna, hija de León I, esposa de Zenón, madre de León II y esposa en segundas nupcias de Anastasio I.
 Leoncia Porfirogéneta, hija de León I y esposa de Marciano (usurpador).
 Armato, general, sobrino de Basilisco y Verina.
 Julio Nepote, Emperador del Imperio romano de Occidente, esposo de una sobrina de León I.

Enlaces externos 

 
Imperio bizantino en el siglo V
Imperio bizantino en el siglo VI
Tracios